25. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1996 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 8–10 marca w kanadyjskim Calgary.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1996 w sportach zimowych
1996 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Calgary